Die Bezeichnung Hohwacht steht für:

 einen Badeort an der Ostsee, siehe Hohwacht (Ostsee)
 einen militärischen Beobachtungsposten früherer Jahrhunderte, siehe Hochwacht
 einen Berg im Rammert bei Mössingen im Zollernalbkreis (590 m), siehe Hohwacht (Rammert)
 einen Berg in der Schweiz, siehe Hohwacht (Reisiswil)
 einen Aussichtsturm in Titterten, siehe Hohwacht (Titterten)